14-я улица / Восьмая авеню () — пересадочный узел Нью-Йоркского метро. Узел находится в Манхэттене, на границе районов Челси и Гринвич-Виллидж, на пересечении 8-й авеню с 14-й улицей.

В начале 2000-х пересадочный узел был полностью реконструирован — с тех пор имеются лифты для пассажиров с ограниченными возможностями. Выходы со станций ведут к перекрёсткам 14-й, 15-й и 16-й улиц с 8-й авеню.

В 2001 году по всему пересадочному узлу были установлены скульптуры, составляющие композицию  «Жизнь под землёй».



Платформы линии Восьмой авеню, Ай-эн-ди 

 Это самая южная станция, расположенная под 8-й авеню, к югу линия изгибается на восток, следуя через Гринвич-авеню к 6-й авеню.

Станция представлена двумя островными платформами, расположена на четырёхпутном участке линии.

Станция окрашена в жёлтых тонах, название станции представлено в виде мозаики на стенах, а также в виде белой надписи на чёрных табличках на колоннах. Имеется множество лестниц, которые ведут как на соседнюю станцию, так и непосредственно в город. На BMT Canarsie Line проход к 14-й улице находится с южного конца платформ. На 15-ю и 16-ю улицы выход находится в середине и в конце каждой из платформ соответственно.

Платформа линии Канарси, Би-эм-ти 

Станция открылась 30 мая 1931 года как продолжение линии на запад. Это самая молодая станция на линии. До открытия этой станции поезда заканчивали свой маршрут на соседней — Sixth Avenue.

Станция представлена двумя путями и единственной островной платформой. Для смены направления движения поезда перед станцией (с востока) расположен перекрёстный съезд. Имеются многочисленные лестницы для выхода в город и для перехода на соседнюю станцию пересадочного узла — 14th Street (IND Eighth Avenue Line).

Соседние станции

Примечания

Ссылки 
 nycsubway.org — 8th Avenue
 nycsubway.org — 14th Street 
 nycsubway.org — Life Underground Artwork by Tom Otterness (2000)
 nycsubway.org — Parallel Motion Artwork by Ross Lewis (1989)
 Station Reporter — A Lefferts
 Station Reporter — A Rockaway
 Station Reporter — C Train
 Station Reporter — E Train
 Station Reporter — L Train
 MTA's Arts For Transit — 14th Street — 8th Avenue
 14th Street entrance from Google Maps Street View
 15th Street entrance from Google Maps Street View
 16th Street entrance from Google Maps Street View